Wilhelmsdorf puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Wilhelmsdorf, municipio del estado de Turingia.
Wilhelmsdorf, municipio del distrito de Neustadt, estado de Baviera.
Wilhelmsdorf, municipio del distrito de Fürth, estado de Baviera.
Wilhelmsdorf, municipio alemán en Baden-Wurtemberg.